Ла́тишев () — російське прізвище. Походить від російського слова «латыш».

Персоналії 
 Латишев Василь Васильович (1855—1921) — російський філолог-класик, епіграфіст, історик
 Латишев Георгій Олександрович (1901—1977) — радянський військовик
 Латишева Клавдія Яківна (1897—1956) — українська вчена в галузі математики, професор
 Латишев Михайло Степанович (1922—1980) — український журналіст й письменник

Примітки 

Російські прізвища